62-я церемония вручения наград премии «Золотой мяч (2017 Ballon d'Or)»
7 декабря 2017 года

Золотой мяч: 
 Криштиану Роналду

(пятый раз)

< 61-я Церемонии вручения 63-я >
Золотой мяч 2017 года (фр. 2017 Ballon d'Or) — 62-я ежегодная церемония вручения награды лучшему футболисту мира, вручается журналом France Football. Претенденты были оглашены 9 октября 2017 года, церемония прошла 7 декабря 2017 года. По её итогам приз в пятый раз (и во второй подряд) получил португальский нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду.

Результаты

Игроки без голосов 
В список номинантов были также включены 2 игрока, но они не набрали ни одного балла:

Номинанты по странам

Номинанты по клубам

Ссылки 
 European Footballer of the Year («Ballon d’Or») 2017 

Золотой мяч (France Football)
Футбол в Европе в 2017 году
События 7 декабря
Декабрь 2017 года